Leonid Obolenski ist der Name folgender Personen: